Кладова () — село в Румунії, у повіті Арад. Входить до складу комуни Пеуліш.
 Кладова () — село в Румунії, у повіті Тіміш. Входить до складу комуни Бетгаузен.